«Выстрел в спину» — советский художественный фильм, поставленный на Киностудии «Мосфильм» в 1979 году режиссёром Владимиром Чеботарёвым по одноимённой повести Николая Леонова.
Премьера фильма состоялась в ноябре 1980 года.

Сюжет 
Писатель Павел Владимирович Ветров убит выстрелом в спину. Было заведено уголовное дело, где под подозрением оказываются художник Евгений Александрович Шутин, друг детства писателя, и бывший спортсмен Олег Перов. Каждый из них хорошо знал убитого писателя и у каждого есть своя тайна. Раскрытие убийства поручено молодому капитану милиции Николаю Гурову.

В главных ролях 
 Лев Прыгунов — Николай Иванович Гуров, капитан милиции, оперуполномоченный
 Михаил Волков — Евгений Александрович Шутин, художник

В ролях 
 Игорь Охлупин — Павел Владимирович Ветров, писатель
 Александр Збруев — Олег Перов
 Лариса Удовиченко — Ирина Перова
 Владимир Самойлов — Константин Константинович Турилин, полковник милиции
 Нелли Пшенная — Инна Петровна, любовница Шутина
 Юрий Саранцев — Пётр Николаевич Орлов, подполковник милиции, старший оперуполномоченный
 Виктор Чекмарёв — Семён Семёнович Семёнов, подпольный артельщик
 Владимир Ферапонтов — Ванин
 Любовь Полищук — Елена Николаевна Ванина, жена подпольного артельщика
 Марина Дюжева — Рита, подружка Гурова
 Всеволод Ларионов — генерал-майор милиции
 Владимир Кенигсон — Ника Никифоров, старый актёр
 Лев Золотухин — Виктор Иванович
 Софья Пилявская — Клавдия Ивановна, тётя Ветрова, вдова коллекционера, владелица картины Марка Шагала
 Владимир Гуляев — Сергей Васильевич Аникин, таксист

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Николай Леонов
 Режиссёр-постановщик — Владимир Чеботарёв
 Оператор-постановщик — Юрий Гантман
 Художник-постановщик — Евгений Серганов
 Композитор — Андрей Петров

Технические данные 
 Киностудия: «Мосфильм», Первое творческое объединение
 Формат изображения: широкоформатный
 Звук: Стерео
 Цвет: цветной
 Плёнка: 33-метровая

Съёмки фильма 
Фильм снимался в Москве на Малой Бронной улице, на Котельнической набережной, у Московского зоопарка, на Петровке, а также на ещё почти двух десятках улицах Москвы. Однако бо́льшая часть фильма снималась в кабинетах Московского уголовного розыска, где актёров консультировали специалисты уголовного сыска.

Примечания

Ссылки 
 «Выстрел в спину» — на сайте Кино СССР 
 

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы на русском языке